Апшуяхта́:

 Апшуяхта — река в Республике Алтай.
 Верх-Апшуяхта — село в Республике Алтай.